Џенола има више значења:
 Џенола (Јута)
 Џенола (Минесота)